Мария Мальцовская (до замужества — Параскова) (, 5 мая 1951, с. Руски-Поток, Снинский район, Прешовский край, Чехословакия — 25 сентября 2010, Прешов, Словакия) — русинская писательница, публицистка, журналистка, редактор.

Биография 
После учёбы в средней школе-интернате в Гуменне поступила на философский факультет Университета Павла Иосифа Шафарика в Прешове, который окончила в 1975 году. Прошла научную стажировку в Литературно-научном институте Словацкой академии наук в Братиславе.

Затем работала редактором украинской прессы в газетах и журналах Словакии — «Дукля», еженедельнике «Нове життя», «Дружно вперед».

После 1989 года — одна из первых редакторов обновлённой русинской прессы. В 1991 году начала работать в редакции журнала «Русин», единственного в мире научного издания по истории коренного населения Карпатской Руси — русинов, и газеты «Народны новинкы», где трудилась до конца жизни.

С 2008 года преподавала курс русинской литературы с древних времён до современности в Институте русинского языка и культуры при Прешовском университете.

Член Союза русинских писателей Словакии.

Похоронена в родном селе Руски-Поток.

Творчество 
Мария Мальцовская — автор ряда повестей, рассказов и пьес на русинском языке. Занималась литературной обработкой и является составителем поэтического сборника многих русинских поэтов и писателей.

Избранная библиография 
 Юльчіна майна (1989, на украинском языке),
 Поточіна (1991, на украинском языке),
 Манна і оскомина (1994),
 Приповідкова лучка (книга сказок для детей, 1995),
 Під русиньскым небом (1998),
 Русиньскы арабескы (2002),
 Зелена фатаморґана (2007)
 Єдна встріча (2007) и др.
 Сто вызначных Русинів очами сучасників (в 2-х томах, 2007, 2009).

Награды и премии 
 М. Мальцовская — первая писательница Словакии, ставшая в 1999 году лауреатом престижной премии имени Александра Духновича, которую за достижения в развитии русинской литературы с 1997 года вручает Карпато-русинский исследовательский центр в Гласспорте (США).

 За книгу «Русиньскы арабескы» награждена премией Словацкого литературного фонда в Братиславе.

Ссылки 
 Некролог
 Недожыта 60-ка М. Мальцовской

Русинские писатели
Русинские журналисты
Писатели Словакии
Публицисты Словакии
Редакторы Словакии
Детские писатели Словакии
Выпускники философского факультета Прешовского университета